Salins (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Salins (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Salins – francuski jeździec, medalista olimpijski